Jussieu puede referirse a:

Personas 
 Adrien-Henri de Jussieu (1797 - 1853), médico y botánico francés (abreviaturas: Adr.Juss. o A.Juss.);
 Antoine de Jussieu (1686 – 1758), médico, botánico y naturalista francés (abreviatura: Ant.Juss.);
 Antoine-Laurent de Jussieu (1748 – 1836), médico y botánico francés (abreviatura: Juss.);
 Bernard de Jussieu (1699 - 1777), médico y botánico francés (abreviatura: B.Juss.);
 Joseph de Jussieu (1704 - 1779), botánico francés (abreviatura: J.Juss.);

Otros 
 Campus de Jussieu, campus universitario en París;
 Estación de Jussieu, estación del metro de París ;
 Sardinella jussieu, pez de la familia Clupeidae;
 Sistema de Jussieu, sistema de taxonomía vegetal.